Bay Ridge ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Ridge (Florida), im Orange County
 Bay Ridge (Anne Arundel County, Maryland)
 Bay Ridge (Harford County, Maryland)
 Bay Ridge (Brooklyn), Stadtviertel von Brooklyn
 Bay Ridge (Texas), im Galveston County
 Bay Ridge (Virginia), im Northampton County
 Bay Ridge Junction, im Anne Arundel County, Maryland